Монпо́н-Менестеро́ль () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округов Бержерак и Перигё.

Код INSEE кантона — 2409. Всего в кантон входит 19 коммун, центральный офис расположен в Монпон-Менестероль.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона до 2015 года

Коммуны кантона с 2015 года

Примечания

Ссылки 
 Кантон Монпон-Менестероль на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь